Als Weltmeisterschaft 1928 oder WM 1928 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1928 stattgefunden haben:

 Billard
 Karambolage
 Freie-Partie-Weltmeisterschaft 1928 in Basel (Schweiz)
 Cadre 45/1-Weltmeisterschaft 1928 in Vichy (Frankreich)
 Cadre 45/2-Weltmeisterschaft 1928 in Amsterdam (Niederlande)
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1928 in Reims (Frankreich)
 English Billiards
 World Championships 1928
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 1928 in Birmingham (England)
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1928, siehe Olympische Winterspiele 1928/Eishockey
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1928
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1928, siehe Olympische Winterspiele 1928/Ski Nordisch
 Tischtennisweltmeisterschaft 1928
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1928
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1928

!
Weltmeisterschaften nach Jahr